Niemcy:
 Kreis Marienburg – dawny powiat w prowincji Hanower
 Kreis Marienburg – była nazwa dawnego powiatu Marienburg (Westpr.)

Zobacz też:
 Marienburg